Ornithosuchidae — викопна родина тріасових архозаврів групи псевдозухій (Pseudosuchia). Це були крокодилоподібні хижаки. Пересувались, переважно на чотирьох кінцівках. Також вони мали можливість ходити на двох ногах протягом коротких періодів часу. Кінчик морди був загнутий донизу.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Nesbitt & Norell (2006), Nesbitt (2007), та Brusatte et al. (2010),

Примітки 

Архозаври
Вимерлі родини плазунів
Викопні плазуни